Plumlov může znamenat:

 Plumlov – město v okrese Prostějov
 Plumlov (hrad) – hrad v Plumlově
 Plumlov (zámek) – zámek v Plumlově
 Starý Plumlov – hradní zřícenina v okrese Vyškov